Challenge Cup 2011-2012 – torneo di pallamano maschile
 Challenge Cup 2011-2012 – torneo di pallavolo femminile
 Challenge Cup 2011-2012 – torneo di pallavolo maschile